Stati Uniti d'America
 Creedmoor – città della Contea di Granville, Carolina del Nord
 Creedmoor – città della Contea di Travis, Texas